Dop ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Dop (1924–2003), französischer Rugbyspieler
 Paul Louis Amans Dop (1876–1954), französischer Botaniker

DOP oder DoP steht für:
 Degenerate Oligonucleotide Primed, Technik der Polymerase-Kettenreaktion
 Denominação de Origem Protegida, geschützte Ursprungsbezeichnung für Lebensmittel in Portugal
 Denominazione d’Origine Protetta, geschützte Ursprungsbezeichnung für Lebensmittel in Italien
 Digitales Orthophoto, Begriff aus der Kartografie, siehe Orthofoto
 Dilution of Precision, Maß für die Streubreite der Messwerte bei Satellitennavigationssystemen
 Di-n-octylphthalat, Prüfaerosol
 Di-sec-octylphthalat, Weichmacher, siehe Bis(2-ethylhexyl)phthalat
 Director of Photography, auch DP, siehe Kameramann
 Dominikanischer Peso, Währungskennzeichen laut ISO 421
 Dumbarton Oaks Papers, englischsprachige Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Dob
 Dopp

Abkürzung